Dauphin François peut faire référence à :
 François de France (1466), dauphin de Viennois en 1466 ;
 François de France (1497), dauphin de Viennois en 1497, neveu du précédent ;
 François de France (1518-1536), dauphin de Viennois de 1518 à 1536 ;
 François II (1544-1560), dauphin de France de 1547 à 1559, neveu du précédent.